Actenoptera är ett släkte av tvåvingar. Actenoptera ingår i familjen ostflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ostflugor
Actenoptera